Najbrt je příjmení, pravděpodobně vzniklé z německého Neubert či Neuberth.

 Aleš Najbrt (* 1962) – výtvarník, designér, tanečník a zpěvák
 Studio Najbrt – grafické studio Aleše Najbrta
 Najbrt (korporátní styl ČD) – Grafické řešení vozidel Českých drah vytvořené studiem Najbrt
 David Najbrt – hudebník (bicí), člen kapely Silent Stream of Godless Elegy
 Jiří Najbrt (* 1949) – český lékař a politik, po sametové revoluci československý poslanec FS
 Marek Najbrt (* 1969) – filmový režisér
 Michal Najbrt (* 1945) – televizní scenárista a režisér, otec Lukáše Najbrta
 Tomáš Najbrt (* 1951) – písničkář, dirigent, multiinstrumentalista
 Václav Najbrt (1886–1942) – pedagog, básník, prozaik, překladatel, oběť nacismu
 Vladislav Najbrt (*10. 8. 1936 Kolín) – kaligraf, typograf, grafik, autor, vydvatel časopisu Typografia aj., otec Aleše a Marka Najbrtových
 Lukáš Najbrt (*19.4.1971 Jihlava) supervizor vizuálních efektů ve společnosti QQ studio Ostrava (Princezna zakletá v čase 1, 2)

Související články 
 Neubert